Лошанский сельсовет:

Беларусь 
 Лошанский сельсовет (Минский район) — сельсовет, Минский район, Минская область
 Лошанский сельсовет (Узденский район) — сельсовет, Узденский район, Минская область